Ле-Донжо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Административный центр кантона Ле-Донжон. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03103.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1067 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 564 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 408 были экономически активными, 156 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 408 активных работали 372 человека (201 человек и 171 женщина), безработных было 36 (9 мужчин и 27 женщин). Среди 156 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье